Зелёная бра́ма:

 Зелёная брама — лесной массив в Кировоградской области Украины.
 Зелёная брама — произведение Е.А. Долматовского